Legao – drugi album studyjny norweskiego artysty Erlenda Øye, który w Polsce ukazał się pod koniec września 2014 r., co zbiega się z trasą koncertową w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Przy nagrywaniu płyty uczestniczył islandzki zespół Hjálmar. Na pierwszy singel wybrano piosenkę pt. "Garota".

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014